NK Olimpija je bivši nogometni klub iz Daruvara.

Povijest 
Osnovali su ga 1918. radnici i sindikalisti. Nosio je ime Marks, ali je pod pritiskom vlasti 1921. promijenio ime u Olimpija. Igrao je u rangu zagrebačkoga podsaveza. Prestao je djelovati 1922. godine.

Izvori 

Nogometni klubovi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji‎
Povijest Daruvara